Yun Chi-young (10 de febrero de 1898 – 9 de febrero de 1996) era un Independencia activistas, políticos, filósofos, pensadores del Corea del Sur. medio tío de Yun Bo-seon, 4th presidente.

luchó contra la ocupación japonesa de Corea que duró de 1910 a 1945, el primer Ministro del Interior(1948), Segunda República de Corea, Embajador de Francia(1950-1952), alcalde de Seúl(1963-1966). Conocido también por su seudónimo Dongsan (동산).

Fuentes 
 Yun Chi-young:Asamblea Nacional de Corea del Sur  (Coreano)
 vigésimo tercer prefecto de Seúl (Coreano)
 [강종규의 세상 속으로] 윤치영 서울시장, 이명박 서울시장 (Coreano)
 서울 변천 60년속 '숨겨진 드라마' (Coreano)

Anticomunistas de Corea del Sur
Alumnado de la Universidad de Princeton
Alcaldes de Seúl
Protestantes de Corea del Sur